Presentatie (voordracht), een voordracht waarin resultaten worden gepresenteerd
Presentatie (groepentheorie), een begrip uit de groepentheorie (een deelgebied van wiskunde)